Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos Urdangarin y Borbón (Barcelona, 6 de diciembre de 2000) es un jugador de balonmano español que forma parte de la segunda plantilla del F. C. Barcelona. Segundo hijo de la infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin, es octavo en la línea de sucesión al trono español, tras la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, la infanta Sofía de Borbón, la infanta Elena de Borbón, Felipe Juan Froilán de Marichalar, Victoria Federica de Marichalar, su madre, la infanta Cristina de Borbón y su hermano mayor, Juan Valentín Urdangarin.

Biografía

Nacimiento 
Pablo nació el 6 de diciembre de 2000 en la Clínica Teknon de Barcelona a las 22:50 horas, pesando 3,800 gramos y midiendo 54,5 centímetros y convirtiéndose en el cuarto nieto de los reyes de España.

Dos días después de su nacimiento fue presentado ante los medios de comunicación en los exteriores de la clínica.

Bautismo 
Fue bautizado el 20 de enero de 2001 en el Palacio de la Zarzuela por el arzobispo de Madrid Rouco Varela. Sus padrinos fueron la princesa Alexia de Grecia, prima de su madre, y el príncipe Kubrat de Bulgaria, amigo de la familia.

Infancia y juventud 
Desde su nacimiento hasta el año 2009 residió en Barcelona y estudio en el Liceo Francés de la ciudad condal.

En el año 2009 la familia se traslada a Washington D.C. En el año 2012 se vuelven a instalar en Barcelona, hasta el septiembre de 2014 cuando se trasladan a Ginebra.

Faceta deportiva 
En el año 2018 es fichado para la cantera del club de balonmano TSV Hannover-Burgdorf.

En el año 2019 es fichado por el HBC Nantes.

El 23 de octubre de 2021 debutó como jugador de balonmano para el F.C. Barcelona como ya hizo su padre.

Palmarés

FC Barcelona 

 Liga Asobal (1): 2022
 Copa Asobal (1): 2022
 Copa del Rey de Balonmano (1): 2022
 Liga de Campeones de la EHF (1): 2022

Títulos 
 6 de diciembre de 2000 – presente: Excelentísimo señor don Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos Urdangarin y Borbón, grande de España.

Véase también 
 Línea de sucesión al Trono de España

Ascendencia

Referencias 

Balonmanistas de España
Balonmanistas del Fútbol Club Barcelona
Españoles del siglo XXI
Deportistas de Cataluña
Nacidos en Barcelona
Casa de Borbón en España
Grandeza de España
Familia real española